Stewart [stjúart] může znamenat:

příjmení skotského původu
 Anthea Stewartová (* 1944) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Anthony Stewart (* 1985) – kanadský hokejový útočník
 Billy Stewart (1937–1970) – americký zpěvák a kytarista
 Booboo Stewart (* 1994) – americký herec a zpěvák
 Crystle Stewartová (* 1981) – americká miss
 Dave Stewart – více osob
 David A. Stewart (* 1952) – britský zpěvák a kytarista
 Dennis Stewart (* 1960) – britský a anglický zápasník–judista
 Dugald Stewart (1753–1828) – skotský osvícenský filozof a matematik
 Frances Stewartová (1648–1702) – anglická aristokratka
 Francis Stewart (fotograf) (1909–1992) – americký fotograf
 Houston Stewart Chamberlain (1855–1927) – myslitel a spisovatel, britský ideolog nacismu
 Charles Stewart, 3. markýz z Londonderry (1778–1854) – britský vojevůdce, diplomat a spisovatel
 Chris Stewart – více osob
 Ian Stewart (1938–1985) – skotský klávesista a zakladatel skupiny The Rolling Stones
 Ian Stewart (atlet) (* 1949) – britský atlet
 Jackie Stewart (* 1939) – skotský automobilový závodník
 James Stewart (1908–1997) – americký herec
 James Stewart z Moray (1531) (1531–1570) – nemanželský syn krále Jakuba V. Skotského
 Jon Stewart (* 1962) – americký komik a moderátor
 Kerron Stewartová (* 1984) – jamajská atletka
 Kristen Stewartová (* 1990) – americká herečka
 Mark Stewart – více osob, rozcestník
 Martha Stewartová (* 1941) – americká obchodnice, novinářka a televizní moderátorka
 Mary Stewartová (* 1956) – britská atletka, běžkyně
 Nathan Stewart-Jarrett (* 1985) – britský herec
 Nels Stewart (1902–1957) – kanadský hokejista
 Patrick Stewart (* 1940) – britský herec
 Peter Stewart (* 1947) – britský atlet
 Rob Stewart (* 1961) – kanadský herec
 Robert Lee Stewart (* 1942) – americký kosmonaut
 Robert Stewart, vikomt z Castlereaghu (1769–1822) – britský ministr zahraničí
 Rod Stewart (* 1945) – britský zpěvák
 Sylvester Stewart (* 1943) viz Sly Stone – americký hudebník

jiné významy
 Stewart County – dva okresy v USA
 Stewart Grand Prix – tým Formule 1

Související články 
 stevard
 Stewartův ostrov